Cartoon Network est une chaîne de télévision, initialement dirigée et lancée le  aux États-Unis par la société américaine Turner Broadcasting, spécialisée dans la programmation et la diffusion de séries d'animation nationales et internationales. La chaîne est, par la suite, diffusée à l'international, et en partie adaptée dans de nombreuses langues selon les pays dans lesquels elle s'est implantée. Ces versions incluent :

 Cartoon Network (Allemagne), en allemand, et en anglais
 Cartoon Network (Amérique latine), en espagnol américain et en anglais
 Cartoon Network (Asie), en anglais, en thaï et en malais
 Cartoon Network (Australie et Nouvelle-Zélande), en anglais
 Cartoon Network (Canada), en anglais
 Cartoon Network (Corée du Sud), sud-coréen et en anglais
 Cartoon Network (Espagne), en espagnol et en anglais
 Cartoon Network (Europe), principalement anglais
 Cartoon Network (Europe centrale et de l'Est)
 Cartoon Network (France), en français et en anglais
 Cartoon Network (Grèce), en grec et en anglais
 Cartoon Network (Inde), en hindi, tamil, telugu et anglais
 Cartoon Network (Italie), en italien et en anglais
 Cartoon Network (Japon), en japonais et en anglais
 Cartoon Network (Monde arabe), en langue arabe
 Cartoon Network (Nordique), en danois, en norvégien, en suédois et en anglais
 Cartoon Network (Norvège), en norvégien et en anglais
 Cartoon Network (Pakistan), en ourdou, hindi et anglais
 Cartoon Network (Pays-Bas), en néerlandais et en anglais
 Cartoon Network (Philippines), en philippin et en anglais
 Cartoon Network (Pologne)
 Cartoon Network (Portugal), en portugais et en anglais
 Cartoon Network (Royaume-Uni et Irlande), en anglais
 Cartoon Network (Russie et Europe du Sud-Est), en bulgare, en russe et en anglais
 Cartoon Network (Suède), en suédois et en anglais
 Cartoon Network (Taïwan), en mandarin et en anglais
 Cartoon Network (Turquie), en turc et en anglais

Autres 
 Cartoon Network Studios, studios d'animation basée à Brubank, Californie, aux États-Unis
 Cartoon Network Too, chaîne de télévision britannique
 Cartoon Network (MENA)

Voir aussi 
 Cartoon Cartoons

Cartoon Network
Homonymie